II. Miklós orosz cár
 II. Miklós pápa